Delphos kan verwijzen naar 
 Delphos (mythologie)

en de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Delphos (Iowa)
 Delphos (Kansas)
 Delphos (Ohio)